Stan na 27 października 2013

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Canberze (Australia).

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych